Al-Kasr - miejscowość w Algierii
 Al-Kasr – miejscowość w Kuwejcie
 Al-Kasr – miejscowość w Syrii